La temporada de 1995 fue la 47.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició el 26 de marzo en Sídney, Australia, terminando el 8 de octubre en Cataluña, España. Se disputaron un total de 13 grandes premios.

El campeonato mundial de 500cc fue ganado por el australiano Mick Doohan (Honda), seguido por el también australiano Daryl Beattie (Suzuki) y el italiano Luca Cadalora (Yamaha).

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Max Biaggi y Haruchika Aoki, respectivamente.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

500cc1995 500cc Entries List at www.f1network.net

250cc1995 250cc Entries List at www.f1network.net

125cc1995 125cc Entries List at www.f1network.net

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1995
1995